Civilización islámica o Civilización de moros, puede referirse a:

Las sociedades y espacios donde se desarrolló esta civilización en distintos periodos históricos:
El Islam clásico, periodo que:
comienza con el final de la Arabia pre-islámica ()
incluye el Imperio islámico o Imperio árabe, los primeros califatos, desde el siglo  al ;
y la Edad de Oro del Islam o Renacimiento islámico, desde el  y hasta el siglo  o ;
y culmina con el apogeo del Imperio otomano (entre la Toma de Constantinopla, 1453 y el Segundo sitio de Viena, 1683).
El Mundo islámico de la actualidad.

En sus aspectos religiosos:
El Islam o religión islámica, cuyos creyentes reciben el nombre de musulmán.
La Umma o comunidad de creyentes, que a veces se utiliza con valor político.
Dar al-Islam (Dar el Islam, o Dar al Islam, traducible por Tierra del Islam, o literalmente: la casa -o el hogar- del Islam -o de la sumisión-) para designar las tierras controladas por gobiernos musulmanes, frente a Dar al-Harb, las tierras habitadas por los no musulmanes (literalmente: la casa de la guerra).

En sus aspectos culturales:
La Cultura musulmana o Cultura islámica, que a pesar de la impropiedad suele identificarse con la Civilización árabe, o Cultura árabe; identificable con esos términos por ser la cultura o civilización (conceptos de equívoco significado) que utiliza el idioma árabe, la literatura árabe y la religión islámica como sus principales señas de identidad. No obstante, hay musulmanes de lengua y cultura no árabes, como los de Irán (idioma persa), Pakistán (idioma urdu) o Indonesia.
La arabización, que, más allá de la conversión al islam (que puede producirse o no), lleva al arabizado a asimilarse a la lengua y cultura árabes, y con el paso de las generaciones, identificarse como árabe.

No debe confundirse con otros conceptos no idénticos:
El Mundo árabe o civilización árabe: hay árabes de lengua y cultura pero no islámicos de religión, como los cristianos del Líbano.
Arabia o Península arábiga, concepto de geografía física.
Arabia Saudita, un Estado, concepto de geografía política.

El Pueblo árabe, entendido como un pueblo, concepto de la ciencia política; o como una raza o etnia, concepto de antropología cultural (más que de la antropología física). 
la

Civilizaciones